

Cinema
Fabiola – film del 1918 diretto da Enrico Guazzoni
Fabiola – film del 1949 diretto da Alessandro Blasetti

Persone
 Fabiola de Mora y Aragón – regina dei Belgi, consorte di re Baldovino
 Fabiola di Roma – nobile matrona romana vissuta  nel IV secolo, venerata come santa dalla Chiesa cattolica
Fabiola – pseudonimo della scrittrice Vincenzina Ghirardi Fabiani

Altro
 Fabiola – nome proprio di persona italiano femminile
 1576 Fabiola – asteroide della fascia principale
 Fabiola o la Chiesa delle catacombe (Fabiola or, the Church of the Catacombs) – romanzo del 1852 di Nicholas Wiseman